Tootsi (Põhja-Pärnumaa), een plaats in de Estlandse gemeente Põhja-Pärnumaa
 Tootsi (Võru), een plaats in de Estlandse gemeente Võru vald